Corona est le mot latin pour «  ».

Sciences et techniques

Astronomie et astronautique 
 Corona Australis est la constellation de la Couronne australe (CrA).
 Corona Borealis est la constellation de la Couronne boréale (CrB).
 Corona est une classe de satellites espions américains.
 Une corona est un type de formation géologique propre à la planète Vénus et au satellite Miranda (une lune de la planète Uranus).

Biologie 
 Un coronavirus est un virus en forme de couronne.
 Sphyrna corona est le nom scientifique du requin-marteau cornu.

Physique 
 L'effet corona, ou effet de couronne, est un phénomène électrique.

Culture et société

Associations 
 Une corona est une assemblée du folklore estudiantin calottin en Belgique, où l'on procède notamment au passage de la Calotte.
 La Sacra corona unita est une organisation mafieuse italienne, basée dans la région des Pouilles.
 Le volcan de l'ile Delfino de Super Mario Sunshine, se nomme le Mont Corona

Entreprises et produits 
 Smith Corona est une célèbre marque américaine de machine à écrire dans la première partie du .
 La Corona est une bière mexicaine.
 Plusieurs types de cigares sont qualifiés de « Corona », selon leur module.
 Corona Print est une société de fabrication de cartes avec technologies en PVC format cartes bancaire CC ISO.
 Corona était une marque horlogère suisse.
 Les Films Corona étaient une société de production cinématographique française.
 La Toyota Corona est une voiture japonaise.

Musique 
 Corona est un groupe de musique dance ;
 Tres Coronas est un groupe de rap hispanique.

Cinéma

Dans le film Frankenstein 90 l'actrice Anna Gaylor joue le rôle d'un certain ou certaine "Corona".

Finances

 « Corona bonds », des euro-obligations souhaitées par certains pays européens lors de la crise économique provoquée par la maladie à coronavirus 2019.

Patronyme

Artistes 
(Tous les artistes ci-dessous sont cités dans le Bénézit)
 Anselmo Corona, un sculpteur sur marbre italien ;
 Claudio Corona, un sculpteur sur marbre italien ;
 Francesco della Corona, un sculpteur sur bois italien ;
 Giovanni Maria Corona, un graveur italien ;
 Giulio di Virgilio Corona, un peintre italien ;
 Melchiore Corona, un peintre italien, fils de Giulio ;
 Paolo Corona, un peintre italien, fils de Giulio ;
 Virgilio Corona, un peintre italien, fils de Giulio ;
 Antonio Corona, un peintre italien, fils de Virgilio ;
 Jacob Lucius Corona ou « Maître à la clé », un graveur sur bois russe ;
 Michele Corona, un miniaturiste italien ;
 Leonardo Corona (1561-1605), un peintre italien, fils de Michele ;
 Nicola Corona, un sculpteur italien ;
 Poul Corona, un peintre danois ;

Sportifs 
 Eduardo José Corona (1925-2008), footballeur portugais ;
 Jesús Manuel Corona (1993-), footballeur mexicain ;
 José Corona (1919-2011), footballeur espagnol ;
 Miguel Angel García Pérez-Roldán dit Corona (1981-),  footballeur espagnol.

Autre 
 Juan Vallejo Corona (1934-2019), tueur en série américain.

Toponyme

États-Unis 
 Corona (Californie) ;
 Corona (Dakota du Sud) ;
 Corona (Nouveau-Mexique) ;
 Corona (Heights), un quartier de San Francisco ;
 Corona (Queens), un quartier de New York ;
 Corona de Tucson, une census-designated place du comté de Pima, dans l'État de l'Arizona ;
 Corona Arch, un site naturel situé près de Moab, dans l'Utah. Le sentier qui y mène s'appelle le Corona Arch Trail.

Roumanie 
 Corona, nom latin de la ville de Brașov (en allemand « Kronstadt », « Ville de la couronne »).

Notes et références

Voir aussi